Панчево може да се отнася за:
 Панчево, град в Северна Сърбия
 Панчево, село в Област Кърджали